Paul Ménard-Dorian
 Pauline Ménard-Dorian